Oda kan syfta på:

 Oda (namn) – ett förnamn och kvinnonamn, vanligt i Norge
 Oda (klan) – en japansk feodal klan under Sengokuperioden
 ODA – förkortning för officiellt statligt utvecklingsbistånd (engelska: Official Development Assistance). Termen utvecklades av DAC inom OECD och är en måttenhet på hur mycket utvecklingsbistånd som överförs från rika till fattiga länder.
 Odalisk – en kvinnlig slav i en sultans harem

Personer
 Oda Krohg (1860–1935), en norsk konstnär

Geografi

Ghana 
 Oda (vattendrag i Ghana), 
 Akim Oda, ort, Östra regionen,

Japan
 Ōda, Shimane – en stad i Shimane, Japan 

Robotskapade Ghanaförgreningar